Hynčice kan syfta på:
 Hynčice (Náchod) – en kommun i distriktet Náchod i regionen Hradec Králové i Tjeckien
 Hynčice (Vražné) – en by i kommunen Vražné i distriktet Nový Jičín i regionen Mähren-Schlesien i Tjeckien